MacArthur o Macarthur può riferirsi a:

Associazioni 
 Fondazione MacArthur – associazione non profit statunitense
 Fondazione Ellen MacArthur – fondazione statunitense

Persone 
Charles MacArthur – drammaturgo, regista, sceneggiatore statunitense
 Douglas MacArthur – generale statunitense
 Hayes MacArthur – attore e produttore cinematografico statunitense
 James MacArthur – attore teatrale e attore cinematografico statunitense.
 Tom MacArthur – politico statunitense

Geografia 
Australia
 Macarthur – sobborgo di Canberra, nel Territorio della Capitale Australiana
 Macarthur – regione a sudovest di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud
 Macarthur – città dello stato di Victoria

Filippine
 General MacArthur – municipalità di quinta classe della provincia di Eastern Samar
 MacArthur – municipalità di quinta classe  della Provincia di Leyte

Stati Uniti d'America
 MacArthur – census-designated place della Virginia Occidentale

Pagine correlate 
McArthur